

Albanië
 Sint-Antoniuskerk (Laç)

België
 Sint-Antonius van Paduakerk (Aalst), Oost-Vlaanderen
 Sint-Antoniuskerk (Antwerpen)
 Sint-Antoniuskerk (Balgerhoeke)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Barrier)
 Sint-Antoniuskerk (Boortmeerbeek)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Bredene)
 Sint-Antonius van Paduaklooster (Brussel)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Charleroi)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Essen)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Etterbeek)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Gentbrugge)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Heirnis)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Herentals)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Klein-Sinten)
 Sint-Antoniuskerk (Kortrijk)
 Sint-Antoniuskerk (Leuven) in de plaats Heverlee
 Sint-Antonius van Paduakerk (Lokeren)
 Sint-Antoniuskerk (Loonbeek)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Magnée)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Meulebeke)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Moeskroen)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Oostende)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Ronse)
 Sint-Antoniuskerk, Sint-Niklaas
 Kapucijnenklooster (Sint-Truiden)
 Sint-Antoniuskerk (Turnhout)
 Sint-Antoniuskerk (Verviers)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Vilvoorde)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Vorst), Vorst (Brussel)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Zelzate)

Duitsland
 Sint-Antoniuskerk (München)
 Sint-Antoniuskerk (Düsseldorf)

Frankrijk
 Sint-Antonius van Paduakerk (Calais)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Klein-Sinten)

Italië
 Basilica di Sant'Antonio te Padua
 Vredestempel (Padua)

Nederland
 Sint-Antonius van Paduakerk (Aerdenhout)
 Mozes en Aäronkerk, Amsterdam
 H. Nicolaas van Myrakerk (Amsterdam) (vroeger Sint-Antoniuskerk genoemd)
 Sint-Antoniuskerk (Best)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Bleijerheide), Kerkrade
 Sint-Antonius van Paduakerk (Blerick)
 Antonius van Paduakerk (Breedeweg)
 Sint-Antoniuskathedraal (Breda)
 Sint-Antoniuskerk (Dordrecht)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Ede)
 Fellenoordkerk, Eindhoven (ook bekend als Antonius van Paduakerk)
 Antonius van Paduakerk (Villapark), Eindhoven
 Antoniuskerk ('s-Hertogenbosch)
 Groenmarktkerk, Haarlem (ook bekend als Sint-Antoniuskerk)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Heerlen)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Hellevoetsluis)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Heusden), gemeente Asten
 Sint-Antoniuskerk (Kranenburg), Kranenburg (Bronckhorst)
 Antoniuskerk (Leiden)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Lepelstraat)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Loosbroek)
 Antonius van Paduakerk (Nazareth, Maastricht)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Millingen aan de Rijn)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Nieuw-Dijk)
 Antonius van Paduakerk (Nijmegen)
 Antonius van Paduakerk (Nijnsel)
 Sint Antonius van Paduakerk (Nijverdal)
 Antonius van Paduakerk (Oldenzaal)
 Sint-Antoniuskerk (Oosterhout), Noord-Brabant
 Sint-Antonius van Paduakerk (Oud-Beijerland)
 Sint-Antoniuskerk (Overlangel)
 Antoniuskerk (Rekken)
 Bosjeskerk of Antonius van Paduakerk, Rotterdam
 Antonius van Paduakerk (Scharn, Maastricht)
 Antonius van Paduakerk (Sittard)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Sluiskil)
 Antoniuskerk (Surhuizum)
 Hoefstraatkerk, Antonius van Paduakerk of Paduakerk, Tilburg
 Korvelse kerk of Sint Dionysius- en Antonius van Paduakerk, Tilburg
 Antonius van Paduakerk (Urmond)
 Sint-Antoniuskerk (Valkenswaard)
 Antoniuskerk (De Vecht)
 Sint Antonius van Padua (Vianen NB), Noord-Brabant
 Antonius van Paduakerk (Ulft)
 Sint-Antoniuskerk (Utrecht)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Veulen)
 Dorpskerk (Vorden) of Antoniuskerk
 Sint-Antonius van Paduakerk (Vragender)
 Sint-Antonius van Paduakerk (Winssen)

Polen
 Sint-Antoniuskerk (Czerniaków) in Warschau

Slowakije
 Sint-Antonius van Paduakerk (Košice)

Tsjechië
 Sint-Antoniuskerk (Praag)

Turkije
 Sint-Antoniuskathedraal (Istanboel)

Antoniuskerk